Il termine buenas (aggettivo spagnolo che letteralmente significa "buone") può riferirsi a:

Aguas Buenas – comune di Porto Rico.
Yerbas Buenas – comune del Cile.